

Креств'ю — місто, штат Флорида
 Креств'ю — місто, штат Кентуккі